Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2004 – 3. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 9 lipca 2004 roku w słoweńskim Velenje, a zakończyła 22 sierpnia 2004 w norweskim Lillehammer.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna

Nieoficjalna klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
2004 w sportach zimowych